Tokom 16. veka u Indiji je na vlast došla nova vladajuća dinastija – Mogul (persijski: سلطنتمغولی هند [-{Muġalīh Sulṭanat}-], urdu: گوركانى), donevši sa sobom bogatu islamsku civilizaciju i po prvi put ujedinila ovaj potkontinent nakon 1500 godina. Prvi mogulski vladar Babur stigao je iz Persije i bio je u srodstvu s mongolskim carevima. On je s kasnijim Mogulima izgradio carstvo koje je početkom 18. veka obuhvatalo celu Indiju osim južnog vrha. Godine 1526. Babur je porazio delhijskog sultana i preuzeo srednji deo severne Indije. Ali, Babur je bio loš državnik i carstvo se počelo deliti nakon njegove smrti 1530. godine. Oko 1600. car Ahbar (v.1556.-1605) ujedinio je carstvo i proširio ga prema jugu.

Moguli su podsticali umetnost i pridoneli širenju islama u celoj Indiji. U 18. i 19. veku carstvo je postupno propadalo kao posledica britanske kolonizacije.

Vladavina Ahbara 
Ahbar Veliki je bio najveći mogulski vladar. Bio je Baburov unuk, a car je postao 1556. i iste godine porazio avganistanskog suparnika za presto i tako osigurao svoje pravo na vlast. Tokom svoje duge vladavine povećao je Mogulsko Carstvo, bio pokrovitelj umetnosti i zagovarao versku toleranciju. Ahbar je znao da mu je za ujedinjenje potrebna pomoć hindskih poglavica. Stoga je mnoge od tih ljudi zaposlio u svojoj državnoj službi i pokušao zagovarati hindske interese. Uveo je pravedniji porezni sistem od onog koje su imali Hindi.

Glavni gradovi 
U početku je Ahbar vladao iz Agre na severu srednje Indije gde je izgradio čuvenu Crvenu tvrđavu. Kasnije je glavni grad premestio u svoj novi grad Fatehpur Sikri. Ovde je reorganizovao državnu službu, u provincije poslao guvernere (namesnike) i reformirao kovanje novca, utege i mere.

Verska tolerancija 

U 16. veku Indija je bila zemlja brojnih religija. Ahbar je shvatio da put prema miru vodi preko tolerancije prema svim verama. Sagradio je Ibadat Khanu, ili Kuću bogosluženja, kao mesto gde ljudi različitih verskih pripadnosti mogu dolaziti i raspravljati o svojim verskim idejama. Muslimani, hindusi, sikhi, pa čak i hrišćani iz Evrope bili su dobrodošli.

Fatehpur Sikri 
Godine 1569. Ahbar gradi Fatehpur Sikri u severnom delu srednje Indije. Podignut je u počast muslimanskom svecu šeiku Salimu, koji je prorekao rođenje njegova sina i naslednika Džanagira, grad je postao glavni grad 1584. godine.

Kasniji Moguli 

Godine 1605. Ahbarov sin Jahangir postao je car. Njega je nasledio njegov sin Šah Džahan koji je proširio carstvo prema jugu i izgradio mnoge gradove i palate. On i njegov sin Aurangzeb dozvoljavali su daleko manje verske tolerancije nego sam Ahbar, a Aurangzeb je uništio mnoge hinduističke hramove. Nakon njegove vladavine carstvo se počelo raspadati.

Tadž Mahal 

Jedno od najvećih mogulskih dostignuća bio je veličanstveni Tadž Mahal (Tāj Mahal; hindski: ताज महल, urdski i pers. تاج محل. Podignut je kao grob za Mumtazu Mahal, voljenu ženu Šaha Džahana, koja je umrla 1631. godine. Gradnja je trajala 17 godina i u njoj je sudelovalo stotine radnika iz cele Indije.

Vidi još 
 Tadž Mahal

Reference

Literatura 

 Alam, Muzaffar. Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh & the Punjab, 1707–48 (1988)
 , on the causes of its collapse
 
 Black, Jeremy. "The Mughals Strike Twice", History Today (April 2012) 62#4 pp. 22–26. full text online
 
 Dale, Stephen F. The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids and Mughals (Cambridge U.P. 2009)
 
 , on Akbar and his brother
 Gommans; Jos. Mughal Warfare: Indian Frontiers and Highroads to Empire, 1500–1700 (Routledge, 2002) online edition
 Gordon, S. The New Cambridge History of India, II, 4: The Marathas 1600–1818 (Cambridge, 1993).
 Habib, Irfan. Atlas of the Mughal Empire: Political and Economic Maps (1982).
 
 
 
 
 Richards, John F. The Mughal Empire (The New Cambridge History of India) (1996) excerpt and online search
 
 
 Srivastava, Ashirbadi Lal. The Mughul Empire, 1526–1803 (1952) online.
 
 
 Berinstain, V. Mughal India: Splendour of the Peacock Throne (London, 1998).
 Busch, Allison. Poetry of Kings: The Classical Hindi Literature of Mughal India (2011) excerpt and text search
 
 Schimmel, Annemarie. The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture (Reaktion 2006)
 
 
 Habib, Irfan. Atlas of the Mughal Empire: Political and Economic Maps (1982).
 Habib, Irfan. Agrarian System of Mughal India (1963, revised edition 1999).
 
 
 Rothermund, Dietmar. An Economic History of India: From Pre-Colonial Times to 1991 (1993)
 
 Hiro, Dilip, ed, Journal of Emperor Babur (Penguin Classics 2007)
 The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor ed. by W.M. Thackston Jr. (2002); this was the first autobiography in Islamic literature
 Jackson, A.V. et al., eds. History of India (1907) v. 9. Historic accounts of India by foreign travellers, classic, oriental, and occidental, by A.V.W. Jackson online edition
 
 Elliot, Sir H.M., Edited by Dowson, John. The History of India, as Told by Its Own Historians. The Muhammadan Period; published by London Trubner Company 1867–1877. (Online Copy at Packard Humanities Institute – Other Persian Texts in Translation; historical books: Author List and Title List)

Spoljašnje veze 

 -{Mughals and Swat}-
 -{Mughal India an interactive experience from the British Museum}-
 -{The Mughal Empire from BBC}-
 -{Mughal Empire}-
 -{The Great Mughals}-
 -{Gardens of the Mughal Empire}-
 -{Indo-Iranian Socio-Cultural Relations at Past, Present and Future, by M. Reza Pourjafar, Ali}-
 -{A. Taghvaee, in Web Journal on Cultural Patrimony (Fabio Maniscalco ed.), vol. 1, January–June 2006}-
 -{Adrian Fletcher's Paradoxplace – Photos – Great Mughal Emperors of India}-
 -{A Mughal diamond on BBC}-
 -{Some Mughal coins with brief history}-
 -{The Mughal Empire, BBC Radio 4 discussion with Sanjay Subrahmanyam, Susan Stronge & Chandrika Kaul (In Our Time, Feb. 26, 2004)}-